Bakó, település
 bakó, szőlőfajta